Las lenguas bana-higi constituyen un subgrupo del grupo biu-mandara de la rama chádica de las lenguas afroasiáticas. Están formadas por cuatro lenguas, tres de ellas habladas en Camerún y la otra en Nigeria.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas bana-higui son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! GLOSA
! Bana !! Hya !! Kamwe !! Psikye
! PROTO-BH
|-
| '1' || tánə̀ || paðɛ / tanɛ || ɡutàn / tanəy || kwetɛŋe || *tanə
|-
| '2' || bákə̀ || ɓaɡɛ || ɓwukuʔ || bake || *ɓaku
|-
| '3' || máhə̀kánə̀ || màŋkɛ || màkun(u) || mahekene || *mahəkunu
|-
| '4' || fáɗə̀ || fwaɗɛ || fwaɗùʔ || wəfaɗe || *fwaɗa~*wfaɗa
|-
| '5' || cífə̀ || wcivi || (w)cɪfuʔ || mcɛfe || *wcifu
|-
| '6' || kwáŋ || kwaŋəy || ŋkwaŋ || ŋkwaŋe || *kwaŋ-
|-
| '7' || bə̀rfàŋ || mbùr̃ùfəŋəy || mbùrùfūŋ || mberefaŋe || *burufaŋ
|-
| '8' || də̀ɣə̀sə̀ || tùgùzi || tùɣùsùʔ || deghese || *n-tuɣusi
|-
| '9' || mə̀ɬísɗə̀ || wɨɬti || ǹwɬti(ʔyì) || mesli || *(m-)wɬisti
|-
| '10' || mə̀ŋ || mùŋəy || gwùm(ù) || meŋe || *muŋə*gum
|}

Referencias 

Bana